Sainte-Justine, que corresponde en idioma francés con Santa Justina , puede referirse a diversos lugares:

( Quebec) 
 Sainte-Justine, municipio de Chaudière-Appalaches.
 Sainte-Justine-de-Newton, municipio del Valle del Alto San Lorenzo.
 Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, en Montreal.